Кудиново — название населённых пунктов в России:

Калужская область 
 Кудиново — деревня в Малоярославецком районе, сельское поселение «Село Кудиново».
 Кудиново — село в Малоярославецком районе, сельское поселение «Село Кудиново».
 Кудиново — деревня в Малоярославецком районе, сельское поселение «Село Недельное».
 Кудиново — деревня в Перемышльском районе.
 Кудиново — деревня в Юхновском районе.

Московская область 
 Кудиново — деревня в Зарайском районе.
 Кудиново — село в Ногинском районе.

Орловская область 
 Кудиново — село в Должанском районе.

Псковская область 
 Кудиново — деревня в Невельском районе.
 Кудиново — деревня в Пустошкинском районе.
 Кудиново — деревня в Пыталовском районе.

Тульская область 
 Кудиново — село в Чернском районе.

Бывшие населенные пункты 
 Кудиново — бывший населенный пункт, сельцо около Боровска, родина святого Пафнутия Боровского.